Jettingen (Baden-Württemberg)
 Jettingen (França)

Desambiguações de topônimos